Oursin peut faire référence à :
 les oursins (echinoidea), animaux marins globulaires recouverts de piquants, appartenant à l'embranchement des échinodermes,
 l'oursin bleu (Echinops ritro), un chardon aussi appelé « azurite »,
 cactus oursin, diverses espèces de cactus dont l'allure générale ressemble à un test d'oursin.

Culture
 Les Oursins, un film de 1929 de Jean Painlevé.

Voir aussi
 , oursin en anglais (de même origine).

Échinoderme (nom vernaculaire)